Фейт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Ліможа, 75 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 53 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 113,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фейт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фейт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез